Бі́лик — українське прізвище.

Відомі носії 
 Білик Альфред (1889—1939) — останній очільник Львівського воєводства.
 Білик Антон Іванович (* 1935) — український господарник.
 Білик Анатолій Григорович (* 1951) — український політик.
 Білик Андрій Богданович (1984—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Білик Андрій Ярославович (*1981) — український футболіст, півзахисник.
 Білик Богдан Васильович (1931—2014) — український лісівник, професор кафедри лісових машин і гідравліки Національного лісотехнічного університету України.
 Білик Борис Іванович (* 1958) — генеральний директор Південно-Української АЕС.
 Білик Борис Іванович  — український історик, професор.
 Білик Василь Андрійович ( 1924) — український народний майстер кераміки.
 Білик Василь Данилович (1923—2006) — доктор медичних наук, професор, невролог, ректор Вінницького державного медичного інституту ім. М. І. Пирогова (1974–1988).
 Білик Василь Степанович (1992—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Білик В'ячеслав Іванович ( 1940) — український майстер кераміки.
 Білик Володимир Володимирович (1970—2014) — доброволець; учасник російсько-української війни
 Білик Всеволод Георгійович — полковник Збройних сил України, лицар ордена Данила Галицького.
 Білик Денис Сергійович — майор Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня
 Іван Білик — псевдонім Рудченка Івана Яковича, старшого брата Панаса Мирного.
 Білик Іван Архипович (1910—1999) — український гончар, заслужений майстер народної творчості України (з 1971 року), лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (1999 рік).
 Білик Іван Іванович (1930—2012) — український письменник, лауреат Шевченківської премії 1991.
 Білик Ігор Вікторович (1979—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Білик Ігор Зіновійович (1977—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Білик Ірина Миколаївна (* 1970) — українська співачка, заслужена артистка України з 1996 р., народна артистка України (2008).
 Білик Іриней Ігор (* 1950) — єпископ-емерит Бучацький (правлячий єпископ Бучацької єпархії у 2000—2007 роках) Української Греко-Католицької Церкви, канонік папської базиліки Санта Марія Маджоре, василіянин.
 Білик Любомир Степанович (* 1953) — український вчений-лікар, педагог.
 Білик Микола Васильович (*1975) — український футболіст, нападник і півзахисник.
 Білик Микола Ілліч (* 1953) — скульптор, Заслужений художник України.
 Білик Микола Миколайович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Білик Мирослав Миколайович (* 1959) — український інженер-винахідник, підприємець. Медадь «Винахідник», церковний орден св. Архістратига Михаїла (2002).
 Білик Михайло Йосипович (1889—1970) — український літературознавець, мовознавець, перекладач, учений, педагог, професор Львівського університету імені Івана Франка, кандидат філологічних наук.
 Білик Надія Іванівна ( 1971) — український науковець, культуролог, громадсько-культурна діячка.
 Білик Надія Іванівна ( 1950) — український педагог, науковець, професор кафедри педагогічної майстерності Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського, доктор педагогічних наук, доцент, Відмінник освіти України.
 Білик Назар Миколайович (* 1979) — український скульптор, художник.
 Білик Олександр Миколайович — поет (Народився 1 січня 1965 р. в м. Луганську).
 Білик Олександер (* 1921) — хімік, голова ЗУАДК.
 Білик Роман Віталійович ( 1977) — російський музикант, лідер і вокаліст групи «Звєрі».
 Білик Юрій Володимирович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Білик Юрій Михайлович (1980—2015) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Також 
 Білік Павло Пентелейович (1980—2018) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки 

Прізвища на -ик